Wojskowe sądy rejonowe
 Wyższa Szkoła Rolnicza